Antonio Francesco Bellinzani – compositore italiano
 Francesco Bellinzani – nobile italiano al seguito del cardinale Mazzarino
 Paolo Benedetto Bellinzani – compositore italiano